

Carriera

Giocatore
Ha giocato nei settori giovanili di  ed .

Nella stagione 2000-2001 fa parte della rosa del , in Bundesliga, la prima divisione tedesca. A fine stagione torna in Italia: nella stagione 2001-2002 gioca con l', nell'Eccellenza dell'Emilia-Romagna, campionato nel quale mette a segno 5 reti in 21 presenze. A fine stagione si trasferisce alla , con cui trascorre l'intera stagione 2002-2003 giocando nel campionato di Serie D, nel quale totalizza 27 presenze e 4 reti. Passa quindi al San Sisto, con cui nella stagione 2003-2004 milita nell'Eccellenza umbra. Dal 2004 al 2006 gioca nel campionato sammarinese col , con cui nella stagione 2004-2005 vince anche una Coppa Titano; nell'arco di queste due stagioni gioca 37 partite e segna 12 gol in campionato. Nella stagione 2006-2007 è invece al Tropical Coriano, nella Prima Categoria emiliana.

Nel 2007 torna a San Marino, al , con cui nella stagione 2007-2008 vince il campionato e la Coppa Titano, facendo inoltre il suo esordio nelle coppe europee: gioca infatti da titolare entrambe le partite del primo turno preliminare di Champions League giocate contro i finlandesi del , e concluse con delle sconfitte per 2-0 e 2-1. Rimane in rosa al Murata anche nella stagione 2008-2009, nella quale oltre a vincere il Trofeo Federale 2008 gioca altre 2 partite (entrambe da titolare) nei preliminari di Champions League, contro gli svedesi dell'. Nella stagione 2009-2010 passa al , con cui segna un gol in 6 partite in campionato; nel gennaio del 2010 va al , dove conclude la stagione segnando un'ulteriore rete in 14 presenze, partecipando quindi alla vittoria del campionato e della Coppa Titano. Viene riconfermato anche per la stagione 2010-2011, nella quale gioca entrambe le partite del primo turno preliminare di Champions League, contro gli sloveni del ; nella partita di ritorno, giocata il 7 luglio 2010, segna anche il suo primo gol in carriera nelle competizioni UEFA. Nel corso della stagione vince anche il Trofeo Federale e segna 2 gol in 18 partite in campionato, che vince nuovamente. Nella stagione 2010-2011 gioca altre 2 partite nei preliminari di Champions League, contro i maltesi del , arrivando così ad un bilancio totale in carriera di 8 presenze ed un gol in questa competizione; vince inoltre per il secondo anno consecutivo il Trofeo Federale, oltre a segnare 3 gol in 19 partite in campionato.

Nell'estate del 2012 passa al , che nel gennaio del 2013 lo cede nuovamente al Tre Fiori; nella stagione 2013-2014 si divide invece fra  e Pennarossa; trascorre poi l'intera stagione 2014-2015 al Murata, con cui segna una rete in 15 presenze in campionato. Dal 2015 al 2017 è nuovamente nel Tre Fiori, sempre nel campionato sammarinese.

Allenatore
Inizia ad allenare nel 2012 alla Savignanese, dove rimane per 2 stagioni, allenando gli Esordienti; in seguito lavora per una stagione con i Giovanissimi regionali del , mentre nella stagione 2015-2016 allena gli Esordienti del .

Nella stagione 2016-2017 e nella stagione 2017-2018 allena la Giovanissimi Interprovinciali del .

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali

Pennarossa: 2004-2005
Murata: 2007-2008
Tre Fiori: 2009-2010

Murata: 2007-2008
Tre Fiori: 2009-2010, 2010-2011

Murata: 2008
Tre Fiori: 2010, 2011

Note

Collegamenti esterni